Caris, habitants de Cària
 Caris (deessa), deessa grega, convertida en la romana Gratia